Superliga rosyjska w hokeju na lodzie sezon 2001/2002

Sezon zasadniczy 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, W = Wygrane (ogółem), P = Porażki (ogółem), R = Remisy, WpD = Wygrane po dogrywce, PpD = Porażki po dogrywce, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, Pkt = Liczba zdobytych punktów +/- Różnica bramek

Play off

Ćwierćfinały 
 Łokomotiw Jarosław - Krylja Sowietow Moskwa 3-0 (4:1, 4:1, 2:0)
 Ak Bars Kazań - Dinamo Moskwa 3-0 (4:3, 3:1, 4:1)
 Awangard Omsk - Sewerstal Czerepowiec 3-1 (3:0, 1:3, 6:3, 4:3d)
 Łada Togliatti - Mietałłurg Magnitogorsk 1-3 (4:1, 0:1k, 0:2, 2:3)

Półfinały 
 Łokomotiw Jarosław - Mietałłurg Magnitogorsk 3-0 (3:1, 2:1, 4:2)
 Ak Bars Kazań - Awangard Omsk 3-2 (1:0, 4:3k, 3:5, 0:3, 3:2k)

Finały

o 1. miejsce 
 Łokomotiw Jarosław - Ak Bars Kazań 3-0 (3:1, 4:1, 2:1d)

o 3. miejsce 
 Awangard Omsk - Mietałłurg Magnitogorsk 0-2

Ostateczna kolejność 

Legenda:

Superliga rosyjska w hokeju na lodzie
2001 w hokeju na lodzie
2002 w hokeju na lodzie
2001 w Rosji
2002 w Rosji